Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2014 – prowincjonalne mistrzostwa Quebeku kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2014. Turniej finałowy rozegrano w Val-d’Or na lodowisku Belvedere Sports Club między 12 a 18 stycznia 2014.

Tytuł mistrzowski obronił zespół Allison Ross.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
13 stycznia 2014; 12:00

Sesja 2. 
13 stycznia 2014; 19:30

Sesja 3. 
14 stycznia 2014; 15:45

Sesja 4. 
15 stycznia 2014; 8:15

Sesja 5. 
15 stycznia 2014; 15:45

Sesja 6. 
16 stycznia 2014; 8:15

Sesja 7. 
16 stycznia 2014; 15:45

Play-off

Półfinał 
17 stycznia 2014; 19:30

Finał 
18 stycznia 2014; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2014 w curlingu
2014